Rubenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur H. Rubenstein (* 1937), südafrikanisch-US-amerikanischer Endokrinologe und Diabetologie
 Atoosa Rubenstein (* 1972), US-amerikanische Journalistin

 Charles Rubenstein, Geburtsname von Sam Ruben (1913–1943), US-amerikanischer Chemiker
 Daniel I. Rubenstein (* 1950), US-amerikanischer Verhaltensforscher und Pädagoge
 David Rubenstein (* 1949), US-amerikanischer Investor, Rechtsanwalt und Philanthrop
 Edwin S. Rubenstein, US-amerikanischer Ökonom
 Jacob Rubenstein, Geburtsname von Jack Ruby (1911–1967), US-amerikanischer Mörder von Lee Harvey Oswald
 Louis Rubenstein (1861–1931), kanadischer Eiskunstläufer und Sportfunktionär
 Richard Lowell Rubenstein (1924–2021), US-amerikanischer Rabbiner und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Rubinstein